Die Open International de Squash de Nantes 2017 fanden vom 4. bis 10. September 2017 in Nantes, Frankreich, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 25. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2017/18 statt. Es gehörte zur Kategorie PSA 15.

Vorjahressieger war Grégoire Marche, der mit einem Finalsieg gegen Nicolas Müller seinen Titel erfolgreich verteidigte. Das Damenturnier gewann Fiona Moverley gegen Nele Gilis.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Auguste Dussourd einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18
Squashturnier in Nantes